Lochiel ist der Name mehrerer Orte

in Australien:
 Lochiel (New South Wales)
 Lochiel (South Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Lochiel (Arizona) (Geisterstadt)
 Lochiel (Indiana)
 Lochiel (Pennsylvania)

in Südafrika:
 Lochiel (Mpumalanga), eine Ortschaft westlich von Oshoek

Schiff:
 Lochiel (Schiff), britisches Postschiff